Wilhelm Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Dittrich (Politiker) (1867–1953), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Dittrich (Philologe) (um 1900–nach 1956), deutscher Philologe